Ел Азафран има више значења:

 Ел Азафран (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Азафран (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Азафран (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Азафран (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Азафран (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Азафран (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Азафран (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику